Holly steht für:

 Holly (Adelsgeschlecht), auch Holy, polnisches Adelsgeschlecht
 Holly (Vorname), männlicher und weiblicher Vorname
 Tropischer Wirbelsturm Holly – Name mehrerer Wirbelstürme
 HollyFrontier, US-amerikanischer Betreiber von Erdölraffinerien
Holly Lake, See in der Teton Range, Wyoming
 Holly Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Holly ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Holly (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Holly (Colorado), im Prowers County
 Holly (Louisiana)
 Holly (Michigan), im Oakland County
 Holly (Texas), im Houston County
 Holly (Washington), im Kitsap County
 Holly (West Virginia), im Kanawha County

Holly ist der Familienname folgender Personen:
 Buddy Holly (1936–1959), US-amerikanischer Rock-’n’-Roll-Musiker und Komponist
 Carl Holly (1870–nach 1900), deutscher Opernsänger und Theaterschauspieler
 Caroline Clyde Holly (1866–1943), US-amerikanische Politikerin 
 Daniel Holly (* 1979), kanadischer Wrestler
 Daven Holly (* 1982), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Franz Andreas Holly (1747–1783), böhmischer Komponist
 Henry Hudson Holly (1834–1892), US-amerikanischer Architekt
 J. Hunter Holly (eigentlich Joan Carol Holly; 1932–1982), US-amerikanische Science-Fiction-Autorin
 Lauren Holly (* 1963), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Linda Holly (* 1984), deutsch-österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Holley
 Hollý
 Holy